Тингрела (село) — расположено в области Каскады в Буркина-Фасо
 Тингрела (озеро) — расположено в области Каскады в Буркина-Фасо